Alda Mangini (1914-1954), actrice italienne
 Cecilia Mangini (1927-2021), réalisatrice italienne
 Félix Mangini (1836-1902), ingénieur et homme politique français
 Lucien Mangini (1833-1900), ingénieur français
 Mark Mangini (1956- ), monteur son américain
 Matt Mangini (1985- ), joueur de baseball américain
 Mike Mangini (1963- ), batteur de métal américain